Битольская Триодь — старославянский письменный памятник последней четверти XII века. Состоит из 101 пергаментного листа размерами 275 х 195 мм. Согласно данным академика , была написана в селе  , родившимся в селе . Наряду с обычными службами в триоди содержится цикл гимнографов епископа Константина Преславского. Написана на кириллице, однако в тексте содержатся ряд следов глаголицы, что считается характерной чертой письменных памятников юго-западных славян. Имеется предположение, что эта триодь – копия более старой, глаголической книги. Помимо глаголических символов, в книгу включены также нотные (музыкальные) знаки. В тексте также отмечается частое употребление буквы фита (тета) (Θ), написанной как чёрной, так и красной красками. Этот знак также ставился над отдельными словами с целью указания певцам, что в этом месте требуется украшать распев.

В 1898 году рукопись была привезена в Болгарское торговое агентство в городе Битола из одного из близлежащих сел.  обнаружил там его в 1907 году. В настоящее время рукопись находится в библиотеке Болгарской академии наук (№ 38), София.

Примечания

Издания 
 Zaimov, J. The Kičevo Triodium. – Полата кънигописьная, 10/11, 1984, 1-202

Литература 
 Русек, Й. За езика на Битолския триод. – Старобългаристика, 5, 1981, № 2, 72–78
 Иванов, Йордан. Български старини из Македония. (фототипно изд.), София, 1970, стр. 453-467.
 Петканова, Д. Константин Кирил - Денница на славянския род, (Народна Просвета), С., 1983.
 Петров, С., Х. Кодов, Старобългарски музикални паметници, София, 1973, стр. 121-127.

Ссылки 
 Рукописные книги, созданные ранее 14 века

Рукописи XII века
Литературные памятники старославянского языка